Passing steht für:

 Passing, die Außenwahrnehmung einer sozialen Identität
 Passing (Geschlecht), die Geschlechtsidentität
 Film mit dem Originaltitel Passing von Rebecca Hall, siehe Seitenwechsel (2021)
 Roman mit dem Originaltitel Passing von Nella Larsen, siehe Seitenwechsel (Roman)

Passing ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Passing (* 1980), deutscher Basketballspieler